Tirichgletscher steht für folgende Gletscher in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan:

 Oberer Tirichgletscher
 Unterer Tirichgletscher